La Compagnie de Fives - Lille est créée le . Elle succède à la société en non collectif Participation JF Cail, Parent, Schaken, Houel et Caillet, formée en 1861. En 1868, elle devient Compagnie de Fives - Lille pour constructions mécaniques et entreprises.

Le capital est de 6 millions de francs et son siège social se trouve à Paris. La production, de locomotives à  vapeur pour chemins de fer et tramways, ponts ferroviaires et de manutention. s'effectue sur les sites de  Fives dans le département du Nord et de Givors dans le département du Rhône, ville située au confluent du Rhône et du Gier .

Notes et références 

	 	

	  	
Constructeur français de matériel ferroviaire disparu